Le tournoi de tennis de Frinton est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Frinton-on-Sea du 14 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Walkden.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Robin Blakelock.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Frinton

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Frinton
Tennis en Angleterre en 1969
Tennis en juillet 1969